Ministerio de Aeronáutica puede referirse a los siguientes departamentos:
 Ministerio de Aeronáutica (Argentina), departamento del gobierno de Argentina;
 Ministerio de Aeronáutica (Brasil), departamento del gobierno de Brasil;
 Ministerio de Aeronáutica (Perú), departamento del gobierno de Perú.